Колу́мбия может означать:

Топонимы 
 Колумбия — страна в Южной Америке.
 Великая Колумбия — историческое государство, существовавшее в 1819—1831 годах на месте современных Колумбии, Венесуэлы, Эквадора и Панамы.
 Федеральный округ Колумбия — федеральная территория, особая территориально-административная единица в США.
 Колумбия — река, протекающая по территории США и Канады.
 Британская Колумбия — провинция на западе Канады.
 Колумбия — исторический регион, северная часть которого впоследствии стала Британской Колумбией.
 Колумбия — вторая по высоте вершина Канадских Скалистых гор и высочайшая вершина провинции Альберта.
 Колумбия — самая северная точка Канады на острове Элсмир.

Города 
 Колумбия (Южная Каролина) — административный центр штата Южная Каролина.
 Колумбия (Миссисипи)
 Колумбия (Миссури) — крупнейший из городов Среднего Миссури.
 
 Колумбия (Пенсильвания)
 Колумбия (Теннесси)
  — населённый пункт в штате Квинсленд, Австралия.

Округа 
 Колумбия (округ, Арканзас)
 Колумбия (округ, Вашингтон)
 Колумбия (округ, Висконсин)
 Колумбия (округ, Джорджия)
 Колумбия (округ, Нью-Йорк)
 Колумбия (округ, Орегон)
 Колумбия (округ, Пенсильвания)
 Колумбия (округ, Флорида)

Астрономия 
 (327) Колумбия — астероид, открытый в 1892 году.
 Колумбия — американский многоразовый транспортный космический корабль серии «Спейс Шаттл», потерпевший катастрофу 1 февраля 2003 года.
 Холмы Колумбии — цепь низких холмов в кратере Гусева на Марсе.

Другое 
 Колумбия (символ)
 Колумбия — гипотетический суперконтинент.
 Колумбия — одна из старейших звукозаписывающих компаний Великобритании.
 Columbia Pictures — киностудия.
  — последовательно: военная тюрьма, тюрьма гестапо, один из первых нацистских концентрационных лагерей на территории Германии.
 Columbia Rediviva — корабль.
 «Колумбия» — тип стратегических АПЛ США.
 План «Колумбия» — общее название для военной и дипломатической помощи колумбийскому правительству со стороны США для борьбы с наркокартелями и левыми вооружёнными группировками.

См. также